Сясьский ЦБК (СЦБК)  — предприятие ЦБП России. Расположен в городе Сясьстрое Ленинградской области.

История 
Сясьский целлюлозно–бумажный комбинат — один из первенцев отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. 

 1 октября 1923 г. Петроградский совет рабочих, крестьянских депутатов предложил петроградскому бумажному тресту разработать проект строительства в Петроградской области целлюлозного завода.
 25 февраля 1925 г. — президиум Ленинградского областного совета народного хозяйства признал целесообразным строительство целлюлозно-бумажного комбината на реке Сясь.
 Октябрь 1925 г. — на месте соснового бора, в семи километрах от станции Лунгачи, ныне октябрьской железной дороги, развернулась грандиозная по тому времени стройка.
 18 июля 1926 г. — состоялась закладка будущего комбината – основного корпуса варочного цеха.
 В 1928 году была принята в эксплуатацию первая очередь комбината в составе древесно–подготовительного, кислотно-варочного, сушильно–бумажного цехов, ТЭС–1. А 3 ноября 1928 г. были выпущены первые тонны небеленой сульфитной целлюлозы. Для производства целлюлозы на комбинате установлено 6 варочных котлов и два пресспата фирмы «Баннинг и Зейбольдт» (Германия) производительностью 100 тонн в сутки. Для производства оберточной бумаги из отходов сортирования целлюлозы в сушильно-бумажном цехе установлена бумагоделательная машина (БДМ) № 1 фирмы «Брудергауз» (Германия). Одновременно с освоением мощностей велось строительство второй очереди комбината. На момент пуска Сясьский ЦБК являлся крупнейшим в Советском Союзе и одним из крупнейших в Европе комбинатов по производству целлюлозы.
 1932 год — открыт отбельный цех
 1935 год — открыт сульфитно-спиртовой завод

Военные годы 
Во время  Великой Отечественной Войны СЦБК работал как база по ремонту боевой техники. Весной 1942 года на базе лесопильного завода основана Сясьская судоверфь, на которой, по заданию Госкомитета Обороны, строились озёрные баржи для перевозки людей и грузов по Ладожскому озеру в период Блокады Ленинграда. Работы вели мастера деревянного судостроения и опытные плотники – 60 человек с верфи им. Желябова, г. Ленинград, и специалисты-судостроители из г. Великий Устюг и Суховского пароходства – 50 человек, а также 900 женщин и подростков, оставшихся в п. Сясьстрой. Всего было построено 99 деревянных баржи различного назначения. Кроме того, на весь период войны комбинат становится базой ремонта боевых машин и оружия по обеспечению войсковых частей Ленинградского флота.

Основное оборудование для производства целлюлозы было эвакуировано в тыл. Так 3 сентября 1941 г. был отправлен первый эшелон с оборудованием Сясьского ЦБК на Чепецкую эвако-базу в Кировскую область, город Кирово-Чепецк. А 10 сентября 1941 г. ушли первые эшелоны с семьями Сясьстройцев в Кировскую область. С первого и до последнего дня войны на комбинате работала ТЭС – паровой котел и турбина на 1000 кВт, лесной цех и древесно-подготовительный цех малым потоком обеспечивали топливом паровой котел ТЭС.

На всех фронтах ВОВ героически сражались работники комбината, многие из них дошли до стен Берлина. С фронтов не вернулись 1030 человек. Более 500 работников комбината за участие в ВОВ и доблестный труд, награждены высокими правительственными наградами. 

 Октябрь 1945 года — произведена первая послевоенная варка. Страна получила от комбината первые тонны целлюлозы.

Послевоенный период 
В послевоенные годы комбинат ежегодно увеличивает производительность, наращивает производство.
 1951 — Построен и пущен цех улавливания волокон.
 1952 — Запущен 1-ый в Союзе цех по производству ванилина.
 1953 — Запущен цех изоплит
 1961 — Сдан в эксплуатацию новых отбельный цех.
 1963 — Начал работу дрожжевой цех.
 1964 — Построена новая топливоподача.
 1968—1970 годы – по проекту расширения и реконструкции введен в эксплуатацию комплекс фабрик по производству санитарно-бытовых бумаг и изделий гигиенического назначения, ТЭС с тремя паровыми котлами, шлифовальный цех, типография, ремонтно-механических цех, станция биологической очистки промстоков, выпарной цех.

Следующим этапом развития было строительство в 1977 г. комплекса по выпуску коробочного картона.

 1993—1994 годы — Введены в эксплуатацию варочный котёл №7 из биметалла и котёл №1 из монометалла.

Настоящее время 

В состав комбината входят:
 Лесоподготовительное хозяйство по приемке, хранению, переработке древесины в объемах: хвойной древесины до 700 тысяч м3/год, лиственной древесины до 300 тысяч м3/год;
 Сульфит-целлюлозное производство мощностью 120 тысяч тонн по варке;
 Древесно-массный цех по выпуску химико-механической массы из осиновой щепы в объеме 50 тысяч тонн в год;
 Производство санитарно-бытовой и гигиенической бумаги мощностью 65,5 тысяч тонн в год и изделий из неё: бумага туалетная – 170 млн. рулонов в год, салфетки бумажные – 11 млн. пачек в год, ролевые полотенца – 5 млн. рулонов в год.
 Производство биохимической переработки сульфитных щелоков в кормовые дрожжи и технические лигносульфонаты.
 2000 — Проведена реконструкция пресспата №2 для производства листовой товарной целлюлозы, а также проведена газификация парового котла №7 и водогрейного котла №1 на ТЭС.
 2001 — Модернизирована конвейерная линия подачи щепы с ДПЦ-2 в варочный цех, что позволило улучшить качество подаваемого сырья. Проведена реконструкция БДМ №2 с установкой нового привода досушивающей группы.
 2003 — Проведена газификация парового котла №1 на ТЭС.
 2006 — Запущена линия фирмы «Fabio Perini» (Италия) по производству 2-х, 3-х слойной туалетной бумаги и бумажных полотенец.
 2007 — В рамках экологической программы, на станции биологической очистки промышленных стоков пущены в эксплуатацию два сепаратора, а в 2009 году — пресс-фильтр для обезвоживания осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод.
 В мае 2008 года введена в эксплуатацию новая БДМ №5 с формующим устройством типа «Crescent Former» фирмы «Over Meccanica» (Италия) мощностью 22 000 т. санитарно-гигиенических видов бумаг в год.
 Апрель 2009 года — Налажено производство лигносульфонатов порошкообразных производительностью 3 т/час.
 В июле 2010 года взамен старого установлен новый ПРС (продольно-резательный станок) для БДМ №2 фирмы «Toscotec» (Италия).
 В октябре 2010 года запущена новая гидропульперная фирмы «Папцел СПб» производительностью 130 т/сут., работающая в непрерывном режиме и обеспечивающая волокном три БДМ.
 Во втором полугодии 2011 и начале 2012 года запущены две новые линии «Gambini» для производства изделий санитарно-гигиенического назначения. Одна линия по производству туалетной бумаги и полотенец производительностью около 10 млн. единиц продукции в месяц была запущена в сентябре 2011 года. Эта линия имеет возможность производить рулонную продукцию с нанесением двухцветного печатного рисунка на поверхность бумажного полотна.
 Вторая линия с объемом выпуска 15 млн. рулонов полотенец и туалетной бумаги в месяц была запущена в феврале 2012 года.
 В январе 2012 года была запущена БДМ №2. Её модернизация, которая была выполнена компанией «Toscotec» (Италия) позволила увеличить производительность до 11 тонн в сутки санитарно-гигиенической бумаги-основы.
 9 сентября 2015 года, при участии ВРИО губернатора Ленинградской области, Дрозденко Александра Юрьевича, состоялось торжественное открытие и запуск новой линии конвертинга Gambini FLEX 700 производительностью 22 млн. рулонов в месяц.

Литература

Примечания 

Сясьстрой
Целлюлозно-бумажные компании России
Предприятия Ленинградской области
Предприятия Волховского района (Ленинградская область)
Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности СССР